Chaoyang puede referirse a varias localidades de la República Popular China;

Chaoyang ciudad-prefectura en la provincia de Liaoning.
Chaoyang localidad en Beijing.
Chaoyang localidad en Jilin.
Chaoyang localidad en Liaoning.
Chaoyang localidad en Cantón.